Кипротич — фамилия народа Календжин.

 Кипротич, Абрахам — французский марафонец.
 Кипротич, Никсон — кенийский легкоатлет.
 Кипротич, Стивен — угандийский марафонец, олимпийский чемпион.